Торнабуони () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Торнабуони, Джованни (умер после 1490) — итальянский купец, банкир и покровитель искусств Флоренции.
 Торнабуони, Лукреция (1425—1482) — супруга Пьеро ди Козимо Медичи и мать Лоренцо Великолепного, итальянская религиозная поэтесса периода Возрождения.